Schengen puede referirse a:

 Schengen, una población de Luxemburgo;
 Acuerdo de Schengen, acuerdo de eliminación de fronteras entre países europeos, firmado en la localidad anterior;
 Espacio de Schengen, el espacio creado en 1985 por el acuerdo de Schengen.
 Schengen (canción), canción del cantante francés Raphaël Haroche, de su disco Caravane (2005).